Влягомо — за князівської України час, коли лягали спати.

Професор Михайло Грушевський писав у своїй «Історії України-Руси» (т. III, ст. 395): "Лягали, як добре звечоріло, десь коло години 9, мабуть, — ся пора і зветься — влягомо. Агонія кн. Володимира почалася, коли вже був пізній вечір, а умер він — «якоже бі влягомо», післаний же потім гонець приїхав у Большів, милю відти «к куром». (Іпат. літ. ст. 319).

Джерела 
 Влягомо  // 

Українські слова
Історія української мови
Українські народні звичаї
Частини доби